Morgado Ist der Familienname folgender Personen:

 Diogo Morgado (* 1981), portugiesischer Schauspieler und Model
 Doris Morgado (* 1981), venezolanische Schauspielerin
 Ignacio Morgado (* 1951), Hochschullehrer, Autor, Neurowissenschaftler
 José Casimiro Morgado; portugiesischer Jurist und Leiter des EU-Geheimdienstes INTCEN
 Paulo Morgado (* 1972), portugiesischer Handballspieler
 Sérgio Morgado (* 1974), portugiesischer Handballspieler